Miejscowości w Polsce
 Perzyny – wieś w województwie łódzkim, w powiecie radomszczański, w gminie Wielgomłyny
 Perzyny – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Moskorzew
 Perzyny – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Zbąszyń